Roggo est un patronyme porté notamment par :

 Alphonse Roggo (1898-1980), personnalité politique suisse ;
 Michel Roggo (1951-), photographe suisse.